Hazleton kan syfta på:

Gdeografi

Kanada
 Hazelton (ort i Kanada) – en ort i provinsen British Columbia

Storbritannien
 Hazleton, England – en civil parish i Gloucestershire, England

USA
 Hazleton, Indiana – en stad i Indiana, USA
 Hazleton, Iowa – en stad i Iowa, USA
 Hazleton, Pennsylvania – en stad i Pennsylvania, USA